Axt steht für:

 Axt, ein Werkzeug
 Barte (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Axt ist der Familienname folgender Personen:
 August Ferdinand Axt (1796–1855), evangelischer Geistlicher und Mitglied des Sächsischen Landtags
 Basilius Axt (1486–1558), deutscher Mediziner
 Christine Axt-Piscalar (* 1959), deutsche Theologin
 Daniel Axt (* 1991), deutscher Schauspieler
 Friedrich Axt (1870–1947), hessischer Landtagsabgeordneter
 Heinz-Jürgen Axt (* 1946), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Helga Axt (* 1937), deutsche Schachspielerin
 Maria Axt (1925–1987), deutsche Synchronsprecherin, Schauspielerin und Kinderbuchautorin
 Michaela Axt-Gadermann (* 1967), deutsche Ärztin
 Moritz Karl August Axt (1801–1862), deutscher Pädagoge und Altphilologe
 Renate Axt (1934–2016; auch Renate Eitel-Axt), deutsche Schriftstellerin
 William Axt (1888–1959), US-amerikanischer Komponist

AXT steht für:
 Flughafen Akita in Japan (IATA-Code)
 Alien Crosstalk, Fremdübersprechen zwischen Datenleitungen in der Nachrichtentechnik

Siehe auch:
 Die Axt (Film)

AXT